Les Proterochampsia (protérochampsiens en français) sont un clade éteint de reptiles archosauriformes ayant vécu au Trias.

Ce clade comprend les genres Proterochampsa, Cerritosaurus, Chanaresuchus, Gualosuchus, Rhadinosuchus et Tropidosuchus. Nesbitt (2011) le définit comme un taxon souche qui comprend Proterochampsa et toutes les formes plus étroitement liées à lui qu'à Euparkeria, Erythrosuchus, Passer domesticus (le moineau domestique) ou Crocodylus niloticus (le crocodile du Nil).

Description 
Les protérochampsiens partagent plusieurs caractéristiques distinctives ou synapomorphies. Une crête bien évidente court sur toute la longueur de l'os jugal, un os en dessous de l'œil. Une autre crête est présente sur le quadratojugal, un os placé à l'arrière du crâne derrière le jugal. Il y a aussi une dépression sur l'os squamosal du sommet du crâne. Le deuxième métatarsien est plus long que les autres. Les protérochampsiens n'ont que quatre orteils, le cinquième métatarsien étant réduit à un petit os pointu.

Phylogénie 
Ci-dessous un cladogramme montrant les relations phylogénétiques des protérochampsiens d'après Kischlat et Schultz (1999) :

Références 

Archosauromorphe préhistorique (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Taxon fossile décrit en 1970
Taxon fossile décrit par José Bonaparte